Nyssia flavantennata är en fjärilsart som beskrevs av Eugen Wehrli 1933. Nyssia flavantennata ingår i släktet Nyssia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
flavantennata